Friedlieb ist der Familienname folgender Personen:

 Franz Friedlieb (1495–1553), deutscher Humanist, Historiker und reformatorischer Theologe, siehe Franciscus Irenicus
 Joseph Heinrich Friedlieb (1810–1900), deutscher Theologe und Hochschullehrer
 Konrad Friedlieb (1633–1714), deutscher Jurist
 Philipp Heinrich Friedlieb (1603–1663), deutscher Theologe